Астрономические часы (значения):
 Астрономический час - единица измерения времени равная 60 минутам. 
 Астрономические часы 
 Астрономические часы Пассмана 
 Астрономические часы Федченко